Il termine Safe, che in lingua inglese significa sicuro o cassaforte, può riferirsi a:

Cinema
 Safe – film del 1995 diretto da Todd Haynes
 Safe – film del 2012 diretto da Boaz Yakin
 Safe – cortometraggio del 2021 diretto da Ian Barling

Musica
 Safe – EP del 2002 delle Kittie
 Safe – singolo del 2010 dei Westlife
 Safe – gruppo musicale russo
 Safe – singolo di Nico Santos del 2018

Televisione
 Safe – serie televisiva del 2018
 Frontiere selvagge (Safe) – episodio della serie televisiva Firefly
 Al sicuro (Safe) – episodio della seconda stagione della serie televisiva Dr. House - Medical Division
 Al sicuro (Safe) – episodio della prima stagione della serie televisiva Fringe